Алексе́й Ма́лышев:
 Малышев, Алексей Александрович (1929—2020) — советский и российский актёр и режиссёр, заслуженный деятель искусств РСФСР (1980), главный режиссёр Тульского академического театра драмы (1987—1989).
 Малышев, Алексей Петрович (1926—1998) — Герой Советского Союза.
 Малышев, Алексей Фёдорович (1885—?) — русский военный летчик, выведенный под собственным именем в романе Булгакова «Белая гвардия».
 Малышев, Алексей Фёдорович — лейтенант государственной безопасности.